Ве́рнер Ри́ттбергер (;  — ) — немецкий фигурист, выступавший в одиночном катании. Известен как первый исполнитель одноимённого прыжка в 1910 году. Многократный победитель национального чемпионата (1911—1926, 1928). Трижды становился серебряным призёром чемпионатов мира. После Второй мировой войны работал тренером в Крефельде.

Работал также судьёй. В 1956 году на VII зимних Олимпийских играх был главным арбитром на соревнованиях среди мужчин.

Достижения 

 WD — снялся с соревнований.

Ссылки 
 

Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1928 года
Тренеры по фигурному катанию Германии